Стоя може да се отнася за:

 Стоя (певица) – сръбска турбофолк певица
 Стоя (порнографска актриса) – американска порнографска актриса със сръбски корени

Вижте също 
 Стожа, село в община Сандански, България, чието име понякога се среща като Стоя